Лисуны  — топоним:

Белоруссия 
 Лисуны — агрогородок, Зубревичский сельсовет, Оршанский район, Витебская область
 Лисуны — деревня, Азинский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Лисуны - мн. число от леший.

См. также
 Лисун